Van der Goes est un nom de famille néerlandais.

La famille Van der Goes est une famille de régents néerlandais, originaire de Delft. Elle a donné plusieurs grands pensionnaires et plusieurs ministres :
  (mort en 1545), grand pensionnaire de Hollande ;
  (1505-1560) grand pensionnaire de Hollande ;
 Maarten van der Goes van Dirxland (1751-1826), homme politique néerlandais, ministre des Relations extérieures de la République batave et du royaume de Hollande ;
  (1772-1855), homme politique néerlandais, bourgmestre de Loosduinen ;
  (1774-1830), sénateur néerlandais ;
 Louis Napoleon van der Goes van Dirxland (1806-1885), ministre néerlandais des Relations extérieures, fils de Maarten van der Goes van Dirxland ;
 Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), homme politique néerlandais.

Autres personnalités 
 Hugo van der Goes (1440-1482), peintre peintre flamand des Pays-Bas bourguignons ;
  (1599-1639), graveur flamand ;
  (1647-1684), poète et dramaturge néerlandais ;
 Philips van der Goes (1651-1707), officier de marine hollandais.
 Freddie van der Goes (1908-1976), nageuse sud-africaine ;

Voir aussi 
 Goes (homonymie)

Famille néerlandaise
Patronyme néerlandais